«Железное небо» () — художественный фильм совместного немецко-австралийско-финского производства финского режиссёра Тимо Вуоренсолы. Первый показ фильма состоялся на Берлинском кинофестивале 11 февраля 2012 года, а в Финляндии фильм появился в кинопрокате 4 апреля 2012 года.
С бюджетом в 7,5 млн евро фильм стал самым дорогостоящим проектом в истории кинопроизводства Финляндии. Фильм был продан в более чем 70 странах мира.

Сюжет 
В 1945 году группа нацистов, базировавшаяся на секретной базе в Антарктиде, бежала на Луну с помощью последних разработок в области антигравитации и реактивных двигателей; а позже освоила добычу гелия-3 — неисчерпаемого источника энергии. Спустя 73 года, в 2018 году американцы в рамках предвыборной кампании президента США отправляют на Луну астронавтов впервые с 1970-х годов. В составе экспедиции двое человек, один из них — чернокожий Джеймс Вашингтон, лицо рекламной кампании действующего президента США.

Нацисты Четвёртого Рейха (как их называют в фильме) убивают одного из астронавтов и захватывают Вашингтона в плен, обнаружив у него смартфон. Доктор Рихтер, проверяя смартфон, осознаёт, что этот компьютер мощнее любого компьютера нацистов, который занимает целую комнату и слишком маломощный. Лунные нацисты осознают, что он может использоваться для управления «оружием возмездия» — исполинским космическим крейсером-флагманом «Гибель богов» с орудиями, способными уничтожить целую планету за несколько выстрелов.

Рихтер собирается похвастаться трофеем перед лунным фюрером Вольфгангом Корцфляйшем, однако батарея смартфона быстро разряжается. Для поиска смартфонов офицер Клаус Адлер, генетически совершенный и при этом тщеславный, отправляется на землю с учительницей Ренатой Рихтер, дочерью доктора Рихтера, и Джеймсом Вашингтоном, которого «отбелили» во всех смыслах, введя ему в организм специализированное вещество, перекрашивающее цвет кожи. Все садятся в летающую тарелку и по прибытии на землю встречаются с Вивиан Вагнер, пиар-директором Президента США. Адлер и Рената бросают Вашингтона на произвол судьбы и начинают «помогать» в предвыборной кампании Президенту — её образ основан на образе бывшего губернатора Аляски, республиканки Сары Пэйлин. Нацистская риторика повышает популярность Президента, но Рената не подозревает, что Адлер хочет сам захватить власть над землёй и уничтожить как фюрера, так и Президента США.

Спустя три месяца Корцфляйш прилетает на Землю и устраивает скандал с Адлером, но Адлер и Вивиан убивают его. Адлер провозглашает себя фюрером, крадёт планшет Вивиан и сбегает на Луну обратно на своей летающей тарелке. Вашингтон же начинает убеждать наивную Ренату, что Адлер добивается мирового господства и планирует осуществить настоящий геноцид. Вскоре лунные нацисты, опасаясь «вторжения с Земли», разворачивают свой флот и приводят в действие план «метеор-блицкрига» — массированного нападения на Землю с использованием космических цеппелинов класса «Зигфрид», сбрасывающих астероиды на города, и летающих тарелок. В результате авианалёта они разрушают Статую Свободы. ВВС США с некоторым успехом дают отпор нацистам, а сама Президент воспринимает нападение с Луны как удачный поворот в предвыборной кампании.

На выступлении в ООН Президент США объявляет, что у США имеется космический боевой корабль (несмотря на то, что это прямое нарушение договора о мирном использовании космического пространства, подписанного почти всеми государствами), причём он оснащён ядерным и энергетическим оружием (в режиссёрской версии в ответ на возражение русского представителя о том, что корабль США якобы предназначен для исследования Марса, но имеет вооружение, Президент США заявляет о праве своей страны на ношения оружия). Корабль «Джордж У. Буш» под командованием Вивиан вступает в бой с нацистским флотом. В критический момент на помощь американскому кораблю неожиданно приходят боевые космические корабли всех других наций (кроме Финляндии, у которой такого корабля нет), включая российскую станцию «Мир» (которая вроде бы как потоплена) и это вызывает истерику у Президента США, заявившей, что из-за своего характера США часто нарушают обещания. Благодаря технологическому превосходству со стороны землян, флот нацистов терпит поражение, их цеппелины уничтожены.

Тем временем Адлер использует интернет-планшет, чтобы активировать системы флагмана «Гибель богов». Рената и Вашингтон на летающей тарелке летят к кораблю, чтобы остановить неминуемую катастрофу. Вашингтон выводит из строя двигатели, а Рената ищет Адлера. Тем временем космический флот Земли приближается к лунной базе нацистов, который уничтожает остатки нацистских кораблей, а "Джордж У. Буш" стреляет по базе ядерными ракетами (хотя один из операторов корабля предупреждал, что на базе мирные жители). После обстрела базы флагман поднимается в воздух, но получает повреждения. Адлер уничтожает части Луны, чтобы выйти на линию огня для обстрела Земли, однако Вашингтон вырывает планшет Вивиан и выводит из строя системы управления кораблём, а Рената убивает Адлера каблуком — оба сбегают с корабля в последний момент, прежде чем он врезается в Луну.

Нацистское вторжение отражено, и Вивиан принимает поздравления. Однако сообщение о залежах гелия-3 приводит к тому, что Президент США объявляет эти залежи собственностью США. Это вызывает недовольство у представителей ООН, которое перерастает в массовую драку, а в борьбе за лунные ресурсы начинается мировая война между земными государствами. И лишь на лунной базе перед шокированными нацистами, оставшимися в живых после бомбёжки лунной базы американскими атомными бомбами, Рената и Джеймс воссоединяются.

Тем временем на Земле идёт глобальная ядерная война, а все космические корабли расстреливают друг друга. Под конец титров показан Марс, на орбите которого виден искусственный спутник. А в сцене после титров, показывается что Рихтер привязан к тому же стулу, к которому однажды находился Вашингтон. Вместо задуманного который тот мучался, играет музыка 21 века, заставляя его ещё сильнее мучаться от боли.

Большая часть имён носят чисто символическое и ироническое значение, а сюжет высмеивает эзотерический нацизм и теории заговора.

В ролях 

{{ВРолях|Юлия Дитце||Рената Рихтер}}

 Производство 
После успеха фильма «Звёздная развалина: В начале Пирка», команда создателей этого фильма начала думать о новой научно-фантастической комедии. По признанию создателей, идея о нацистах с Луны пришла сценаристу Ярмо Пускале в сауне; режиссёр Тимо Вуоренсола ответил в шутку, что тогда в фильме должен играть Удо Кир, а музыку писать группа Laibach.

Производство фильма началось в начале 2006 года: создатели разрабатывали сценарий вместе с номинантом «Небьюлы» Йоханной Синисало, а параллельно проводили исследования для дизайна лунных и земных технологий 2018 года вместе со своим интернет-сообществом. В мае 2008 года производственная команда поехала на Каннский кинофестиваль с тизер-трейлером фильма, и заключила договор о совместном производстве с компанией «27 Films». 6 мая 2008 года была запущена обновлённая версия официального сайта «Железного неба».

Созданный в 2008 году тизер фильма, полностью состоящий из компьютерной графики, стал «вирусом», собрал в течение года около миллиона просмотров и принёс проекту известность (несмотря на отсутствие на тот момент бюджета, производственного плана, актёров и какого бы то ни было снятого материала). Второй тизер, созданный в 2009 году, включал в себя специально снятые для него кадры (позже не вошедшие в фильм) и стал своеобразным доказательством состоятельности проекта. В общей сложности тизеры и трейлеры фильма собрали около  просмотров. Этот рекорд превышает показатели (также сводные) наиболее популярных блокбастеров, и переводит промоматериалы «Железного неба» в разряд успешнейших вирусных роликов в истории YouTube.

11 февраля 2009 года было объявлено, что в фильме снимется немецкая актриса Юлия Дитце. Также в интервью с Марком Кермоди режиссёр фильма Тимо Вуоренсола объявил, что фюрера лунных нацистов Вольфганга Корцфляйша сыграет Удо Кир, и что словенская группа Laibach запишет саундтрек фильма.

Съёмки фильма начались в октябре 2010 года и длились 37 дней. Сначала фильм снимали во Франкфурте, затем съёмочная группа отправилась в Австралию для завершения съёмок. За съёмками последовал почти год постпроизводства.

Создание компьютерной графики для фильма (в «Железном небе» более 800 сцен с визуальными спецэффектами, занимающих половину хронометража; объём, сравнимый с фильмом «Трансформеры») производилось самими финнами и собранной ими командой специалистов по NewTek LightWave, в том числе приглашёнными из США. Результат их работы был высоко оценен критиками, несмотря на маленький бюджет, примерно в 50 раз уступающий бюджету на CGI голливудской продукции.

8 марта 2011 года начался монтаж ленты под руководством режиссёра картины Тимо Вуоренсолы и австралийского специалиста по монтажу Айяра Суреша.

«Железное небо» — один из нескольких фильмов, таких как , , ,  и Кунг Фьюри, которые были сняты при помощи краудфандинга. Запланированный бюджет фильма на 16 % (1,2 млн евро) состоит из средств, предоставленных поклонниками фильма. Это как прямые инвестиции, так и прибыль от продажи сувенирной продукции и таких услуг, как право в числе первых посмотреть начальные минуты фильма («Iron Sky SneakPeek») и ознакомиться с подробным описанием процесса производства (в том числе из видеодневников режиссёра).

Производство картины также велось в сотрудничестве с онлайн-сообществом кинолюбителей. На Wreck-a-Movie, веб-сайте для совместного создания фильмов, продюсеры предложили всем желающим проявить свою креативность и выполнить специальное задание, адресованное сообществу: подать идею или проконсультировать создателей, спроектировать 3D-модель, найти актёров или даже сыграть в фильме роль заднего плана. Таким образом, онлайн-аудитория и любители имели возможность принять непосредственное участие в создании фильма.

 Критика 
Обозреватель британского сайта HeyUGuys Алан Лоус отметил высокий уровень исполнения спецэффектов в фильме вопреки его весьма скромному бюджету в 7,5 млн евро. Однако в отношении сюжета критик высказался не столь благосклонно, посчитав его недостаточно смешным, несмотря на «пробивающиеся местами» удачные сатирические моменты.

 Игра по мотивам фильма 
 компания TopWare Interactive анонсировала компьютерную игру Iron Sky: Invasion'' как официальную адаптацию фильма в жанре космического симулятора с элементами стратегии и РПГ, а разработчиком игры была названа студия Reality Pump Studios.

Сиквел 
20 мая 2012 года Теро Каукомаа заявил о планах на создание приквела и сиквела картины. В мае 2013 года Тимо Вуоренсола объявил, что «Железное небо» будет иметь продолжение под названием «Железное небо: Грядущая раса».

Планировалось, что бюджет фильма составит 15 млн долларов США, проморолик будет снят в 2014 году и показан на Каннском кинофестивале. Окончание работы над сценарием было запланировано на конец 2014 года, съёмки должны были начаться в 2015 году.

В 2016 году была назначена премьера, но в связи с разногласием ведущих сторон, некоторые моменты фильма были пересняты. В 2017 году была определена новая дата выхода фильма, которая была чётко обозначена и прописана во всех рекламных тизер-роликах — 14 февраля 2018 года, однако позднее, выход фильма вновь был перенесён на 22 августа 2018 года. В конечном счете премьера фильма в Финляндии (Хельсинки) состоялась 16 января 2019 года.

16 февраля 2017 года был показан тизер-ролик cпин-оффа под названием «Железное Небо: Ковчег» (). Съёмки ведутся параллельно основному сиквелу и дата выхода изначально была назначена также на 2018-й год. По данным на май 2019 года, работа над фильмом продолжается.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма «Железное небо»
 На ММКФ состоялась премьера фильма «Железное небо»
 «Железное небо» — не бойтесь лунных фашистов"
 Дневник Iron Sky: подробные статьи о создании фильма, краудфандинге и любительском кинопроизводстве
 Железное небо на LookAtMe: поток статей о краудфандинге и краудсорсинге в кино

Фантастические фильмы 2012 года
Кинокомедии 2012 года
Фильмы-боевики 2012 года
Фантастические фильмы Германии
Фантастические фильмы Финляндии
Фантастические фильмы Австралии
Кинокомедии Германии
Кинокомедии Финляндии
Кинокомедии Австралии
Фильмы-катастрофы Германии
Комедийные боевики
Фильмы о нацистах
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о Луне
Фильмы о безумных учёных
Фильмы альтернативной истории
Дизельпанк
Краудфандинговые фильмы
Юмористическая фантастика
Фильмы Австралии 2012 года
Фильмы Финляндии 2012 года
Фильмы Тимо Вуоренсолы
Фильмы о третьей мировой войне
Фильмы в жанре стимпанк